Název Podskalí (tj. „místo pod skalou“) má více sídel a míst:
 1. Podskalí (Praha) – zaniklá osada na území dnešní Prahy   
 2. Podskalí (Děčín) – místní název v Děčíně XIII-Loubí 
 3. Podskalí (Klučenice) – obec zatopená Orlickou nádrží, dnes jen katastrální území Podskalí a kemp s chatovou osadou v obci Klučenice v okrese Příbram 
 4. Podskalí (Benešov u Semil) – místní část obce Benešov u Semil v okrese Semily  
 5. Podskalí (Nová Paka) – místní část města Nová Paka v okrese Jičín 
 6. Podskalí (Myslín) – lokalita obce Myslín v okrese Písek 
 7. Podskalí (Strakonice) – místní část okresního města Strakonice 
 8. Podskalí (Hluboká nad Vltavou) – lokalita města Hluboká nad Vltavou v okrese České Budějovice 
 9. Podskalí (Milenovice) – lokalita vsi Milenovice místní části města Protivín v okrese Písek 
 10. Podskalí (Žihobce) – místní část obce Žihobce v okrese Klatovy 
 11. Podskalí (Týn nad Vltavou) – lokalita města Týn nad Vltavou v okrese České Budějovice 
 12. Podskalí (Jarcová) – místní část obce Jarcov v okrese Vsetín 

nebo je součástí názvu
 15. Rataje-Podskalí – místní část obce Rataje nad Sázavou v okrese Kutná Hora 

V řadě dalších obcí jde o místní názvy, zachované ve jménech ulic – Podskalí, V Podskalí, Na Podskalí – celkem 29 ulic.Také se tyto názvy užívají pro označení pozemků (pole, lesy) – 6×.

podobné názvy
 Záskalí
 Podskaličí – přírodní památka v okrese Zlín

Reference